Heineken Open 2006 – tenisowy turniej ATP rangi ATP International Series z cyklu Heineken Open rozgrywany w dniach 09–14 stycznia 2006 roku w Auckland na kortach twardych o puli nagród 430 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Uwagi

Bibliografia 
 
 

2006 w tenisie ziemnym
2006
2006 w Nowej Zelandii